

Patronymes 

 Jean-Pierre de Bougainville (1722 - 1763), académicien français
 Hyacinthe Yves Philippe Florentin de Bougainville (1781 - 1846), contre-amiral français
 Louis-Antoine de Bougainville (1729 - 1811), explorateur français.

Toponymes 

 Bougainville, commune de  du département français de la Somme.
 Bougainville, île en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans le sud-ouest de l'océan Pacifique.
 La Région autonome de Bougainville, région autonome de Papouasie-Nouvelle-Guinée dont le processus d'indépendance est en cours. Elle regroupe l'île de Bougainville, l'île Buka et diverses petites îles environnantes
 Détroit de Bougainville, détroit séparant Bougainville (Papouasie-Nouvelle-Guinée) des îles Salomon
 Détroit de Bougainville, détroit séparant Waigeo des îles Kawé, en Indonésie
 La presqu'île du Bougainville, péninsule située au sud des îles Kerguelen
 Bougainville, station de métro de Marseille
 L'île Lively, connu en Argentine et dans les pays hispanophones sous le nom de Bougainville, dans l'archipel des îles Malouines

Zoologie 
 Bandicoot de Bougainville, ou Perameles bougainville,  petit marsupial d'Australie
 Cormoran de Bougainville, oiseau de mer d'Amérique du Sud
 Melomys bougainville, espèce de rongeur

Marine 
 Plusieurs navires portent le nom de .
 Bougainville (A622)
 Bougainville (L9077)
 Bougainville (aviso)

Divers
 Bougainville, base de données des exonymes de langue française (division francophone du groupe d'experts des Nations unies pour les noms géographiques, GENUNG)

Voir aussi
 Bougainvillée